

Населені пункти та їхні частини
 Совін — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Совін — село в гміні Ламбіновіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Совін — осада в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки